Яно́шка — польская фамилия. Известные носители:
 Яношка, Лукаш (род. 1987) — польский футболист.
 Яношка, Мариан (род. 1961) — польский футболист.